HB Käerjeng, offiziell Handball Käerjeng, kurz nur HBK, ist ein luxemburgischer Handballverein aus Niederkerschen () in der Gemeinde Käerjeng. Die Vereinsfarben sind grün-schwarz.

Geschichte 
Der Verein wurde 1974 als „Handball Club Bascharage“ (HC Bascharage, später HBC Bascharage) gegründet. Infolge der verwaltungsrechtlichen Eingemeindung beschloss eine Generalversammlung am 27. Juni 2012 die Umbenennung des Vereins in „Handball Käerjeng“ (HB Käerjeng).

Die Damenmannschaft galt über drei Jahrzehnte lang als Aushängeschild des luxemburgischen Handballs und konnte zwischen 1976 und 2009 insgesamt 29 nationale Meistertitel sowie 19 Pokalsiege feiern. Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit nahmen die Damen seit September 2006 am Spielbetrieb des Handballverbandes Rheinland teil. Ein Aufstieg über die Grenzen des Landesverbandes hinaus wurde dem luxemburgischen Verein allerdings verwehrt, sodass am 19. März 2009 die Roude Léiw Bascharage mit Sitz in Trier gegründet wurden. Die zweite Damenmannschaft sowie die Herren verblieben unterdessen im luxemburgischen Spielbetrieb. Größter Erfolg der Roude Léiw war im Frühjahr 2011 die Meisterschaft in der West-Staffel der 3. Liga, im April 2017 zogen sich die Damen wieder aus dem deutschen Spielbetrieb zurück und wurden bereits in der Folgesaison erneut luxemburgischer Meister.

Erfolge 
Der Verein ist 33-facher luxemburgischer Meister und 24-facher luxemburgischer Pokalsieger.
 Luxemburgischer Meister (Herren): 2014, 2018
 Luxemburgischer Pokalsieger (Herren): 2015, 2016

 Luxemburgischer Meister (Damen): 1977–1986, 1991–2009 (als HBC Bascharage), 2018, 2019, 2020, 2022
 Luxemburgischer Pokalsieger (Damen): 1976, 1981, 1984, 1985, 1994–1997, 1999–2009 (als HBC Bascharage), 2019, 2022

Teilnahme an europäischen Wettbewerben (Herren) 
Im EHF Challenge Cup 2010/11 feierten die Grün-Schwarzen mit dem Einzug ins Achtelfinale den größten Erfolg bei Kontinentalwettbewerben. In den rein luxemburgischen Europapokal-Duellen musste sich der Verein gegen HC Berchem 2005 und HB Esch 2014 jeweils geschlagen geben.

Teilnahme an europäischen Wettbewerben (Damen) 
Dreimal konnte der Verein die erste Runde des EHF-Pokals überstehen (2001, 2004, 2008), musste sich in der zweiten Runde allerdings jeweils deutlich geschlagen geben. Die Roude Léiw Bascharage qualifizierten sich über den deutschen Spielbetrieb in den Jahren 2009 bis 2017 nicht für den Europapokal.

Weblinks 
 Offizielle Vereinswebsite (hbk.lu)
 HB Käerjeng (Herren) in der Datenbank der Europäischen Handballföderation (englisch)
 HB Käerjeng (Damen) in der Datenbank der Europäischen Handballföderation (englisch)

Einzelnachweise 

Kaerjeng
Sport (Käerjeng)
Gegründet 1974